Vladimír Beneš je jméno a příjmení více významných osob:

 Vladimír Beneš (architekt) (1903–1971) – český architekt
 Vladimír Beneš (1937) – konstruktér tančíku vlastní výroby, s nímž se roku 1970 pokusil o ilegální přechod hranic (1937–2009)
 Vladimír Beneš (1921) – český lékař, neurochirurg (1921–2021)
 Vladimír Beneš (1953) – český lékař, neurochirurg (* 1953)
 Vladimír Beneš (1979) – český lékař, neurochirurg (* 1979)
 Vladimír Beneš (voják) (1918–1997) – československý důstojník, příslušník 1. československého armádního sboru

Podobná jména 
 Beneš
 Vladislav Beneš (český herec)